Дмитрий Алексеевич Познанский (1904, Ташкент — 28 февраля 1943, Базалиевка, Чугуевский район, Харьковская область, Украинская ССР, СССР) — советский , , организатор кинопроизводства, директор Одесской киностудии (1940—1941).

Биография 
В 1927 году окончил режиссёрский факультет Государственного техникума кинематографии (ГТК). В 1929 году дебютировал фильмом «Ее путь», поставленным совместно с Александром Штрижаком.

Его следующий фильм «Ненужная вражда» (1930) на экран не вышел и не сохранился.  

В 1931 году снял фильм «Забыть нельзя». Работал заместителем директора кинофабрики «Межрабпомфильм».

В 1934 году ЦК ВКП(б) направил его на руководящую работу в Таджикскую ССР.  С апреля 1934 по июль 1935 года – начальник управления Кинофотопромышленности при Совнаркоме Таджикской ССР, директор «Таджиккино».

Решением бюро ЦК КПТ от 13 июля 1935 года был снят с должности «за допущение развала работы, засорение аппарата классово чуждыми элементами, растранжирование госсредств, допущение семейственности в работе».

В 1936 году совместно с Юрием Васильчиковым поставил фильм «Ай-Гуль».

В 1938 году на экран вышел его фильм «Поезд идет в Москву», поставленный совместно с Альбертом Гендельштейном. В 1939 году самостоятельно снял фильм «Воздушная почта».

В 1940–1941 годах — директор Одесской киностудии.

В начале Великой Отечественной войны киностудия была эвакуирована в Ташкент. Туда же переехала семья. Дмитрий Познанский добился освобождения от брони и был призван в армию. Служил заместителем политрука в составе 11-й танковой бригады. Погиб под Харьковом 28 февраля 1943 года. Похоронен в центре села Бражковка Изюмского района Харьковской области.

Семья 
 Жена — Полина Евсеевна Познанская (урождённая Пекарь, 1914—?), ассистент режиссёра.
 Сын — Владимир Дмитриевич Познанский (род. 1932), штурман гражданской авиации, журналист.
 Сын — Алексей Дмитриевич Познанский (1939—1999), кинорежиссёр. 
 Внук — Димитрий Алексеевич Познанский (1974—2010), священник.

Фильмография 
 1929 — Её путь
 1930 — Ненужная вражда
 1931 — Забыть нельзя
 1936 — Ай-Гуль
 1938 — Поезд идёт в Москву
 1939 — Воздушная почта

Примечания

Ссылки 
  «...Эту картину надо рассматривать, как картину молодняка...». Стенограмма дискуссионного просмотра картины «Ее путь» (1929) // Киноведческие записки. – Москва, 2008. – № 86, с. 90—122.
  Познанский В. Старушка не спеша... Алеф. Ежеквартальный международный еврейский журнал. 24 июля 2007.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Межрабпомфильм
Персоналии:Таджикфильм
Персоналии:Одесская киностудия
Директора киностудий
Менеджеры культуры СССР
Выпускники ВГИКа